Ампелий ():

 Луций Ампелий — латинский писатель II века, автор «Liber memorialis»
 Публий Ампелий — префект города Рима в 371—372 годах
 Ампелий — святой епископ Миланский, VII век

См. также 
 Ампелии